Појам Видовдански атентат може да се односи на:
 Сарајевски атентат, атентат из 1914. године на аустроугарског престолонаследника надвојводу Франца Фердинанда.
 Видовдански атентат (1921), неуспешан атентат из 1921. године на југословенског престолонаследника регента Александра Карађорђевића.